Universum steht für:
 Universum, Kosmos, Weltall
 Universum (Philosophie), in der Philosophie das zu einem Ganzen zusammengefasste All
 Universum, Grundmenge in der Mathematik
 Universum, in der Modelltheorie die Grundmenge einer Struktur, siehe Struktur (erste Stufe)
 Grothendieck-Universum in der Mengenlehre
 Universum (Brigittenau), ein Wiener Vergnügungsetablissement aus dem frühen 18. Jahrhundert
 Universumhuset, Universitätsgebäude in Umeå, Schweden
 Universum (Zeitschrift), ehemalige Illustrierte Zeitschrift für die ganze Familie, Verlag Alfred Hauschild, Dresden; ab 1896 als Reclams Universum
 Universum (Fernsehserie), eine Dokumentarsendereihe im ORF 
 Universum (Handelsmarke), eine Technik- und Multimediamarke der Arcandor AG
 Universum Bremen, eine Wissenschaftsausstellung
 Universum Film AG, ein traditionsreiches deutsches Filmunternehmen, siehe UFA
 Universum Film GmbH, ein deutsches Medienunternehmen
 Universum Verlag, deutsche Verlagsgesellschaft
 Universum Box-Promotion, ein Hamburger Boxstall
 Universum, ein in einigen Versionen des Betriebssystems Sinix vorhandenes Konzept, siehe Sinix#Besondere Eigenschaften

Siehe auch:
 Unser Universum, Dokumentationsreihe über den Kosmos, siehe Geheimnisse des Universums 
 Das Universum